М-249 — ручной пулемёт M249 FN Minimi
 М-249 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка»